Cinq navires de la Royal Navy portent le nom de HMS Russell, en mémoire d'Edward Russell,  comte d'Orford :

 le 
 le 
 le 
 le 
 le 

Russell